Senza freni – film del 2003 diretto da Felice Farina
Senza freni (Premium Rush) – film del 2012 diretto da David Koepp